Poolville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Poolville (Mississippi)
 Poolville (New York)
 Poolville (Texas)